Oberkager ist der Ortsname von

 Oberkager (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberkager (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Oberkager (Teugn), Ortsteil der Gemeinde Teugn, Landkreis Kelheim, Bayern